Op 13 juni 2004 werden in België regionale verkiezingen gehouden, ook dus voor het Waals Parlement. De PS bleef de grootste partij en steeg zelfs met 9 zetels. FN was de andere winnaar met 3 zetels. MR en cdH bleven ongeveer status quo met respectievelijk een verlies van één zetel en geen verlies. De grote verliezer van deze verkiezingen was echter Ecolo, die 11 zetels verloor tegenover 1999. Na deze verkiezingen vormden PS en cdH de regering-Van Cauwenberghe II.

Uitslagen

Per kieskring 
Bij de Waalse verkiezingen wordt apparentering toegepast bij arrondissementele kieskringen binnen een provincie; hierdoor worden zetels niet altijd proportioneel verdeeld binnen een kieskring.

Zie ook
 Waals Parlement (samenstelling 2004-2009)
 Verkiezingen in België 2004